

Patronyme
 Ewa Strömberg, ( ? - ? ) est une actrice suédoise.
 Glenn Strömberg, (1960- ) est un ancien footballeur suédois.
 Mika Strömberg, (1970- ), est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
 Sigge Strömberg, (1885-1920), est un écrivain et journaliste suédois.

Autres 
 Strömberg, entreprise en Finlande
 Parc Strömberg, parc industriel à Vaasa en Finlande

Homonymie de patronyme suédois